A Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) foi criada em 1989, com a denominação de Escola de Administração do Exército (EsAEx), na cidade de Salvador (BA). É responsável pela formação de militares do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), de diversas áreas de interesse da Força Terrestre. Com duração de 9 meses, o curso de formação de oficiais é composto de duas fases: instrução militar básica e instrução específica, conforme a área em que o tenente-aluno estiver habilitado.

Ver também 
 Maria Quitéria
 Escola de Saúde do Exército

Ligações externas 
 

Ordem do Mérito Militar
Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Escolas militares do Brasil
Forças armadas do Brasil na Bahia
Instituições de ensino de Salvador